UCI World Cup steht für folgende Wettbewerbsserien im Radsport:

 Rad-Weltcup im Straßenradsport der Männer
 Rad-Weltcup der Frauen im Straßenradsport der Frauen
 Rad-Weltcup der Junioren im Straßenradsport der Junioren
 Bahnrad-Weltcup im Bahnradsport
 Mountainbike-Weltcup im Mountainbikesport
 Cyclocross-Weltcup im Querfeldeinrennen
 Radball-Weltcup im Radball
 UCI Trials World Cup im Trial
 UCI Para-cycling World Cup im Paracycling